Combate de Martín García puede referirse a:

 Combate de Martín García (1814), entre las fuerzas de las Provincias Unidas del Río de la Plata al mando de Guillermo Brown y las realistas comandadas por Jacinto de Romarate; el 10 y 15 de marzo de 1814.
 Combate de Martín García (1838), librada el 11 de octubre de 1838; entre las fuerzas de la Confederación Argentina y la alianza de Francia con las tropas del caudillo oriental colorado Fructuoso Rivera, que intentaba ocupar la estratégica isla como parte de las operaciones del bloqueo al Río de la Plata.
 Combate de Martín García (1853), entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires.
 Combate de Martín García (1859), entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires.